Marmottan bezeichnet:

 Musée Marmottan Monet (auch Musée Marmottan) in Paris
 Bibliothèque Marmottan, Bibliothek für die Zeit des Ersten Kaiserreichs

Marmottan ist der Familienname folgender Personen:

 Anémone Marmottan (* 1988), französische Skirennläuferin
 Jules Marmottan (1829–1883), französischer Direktor des Bergbauunternehmens Compagnie des mines de Bruay
 Paul Marmottan (1856–1932), französischer Kunsthistoriker, Sammler und Mäzen